

Alfabeti
Éðel/Ēðel – runa dell'alfabeto Fuþorc

Letteratura
Edhel – singolare di Edhil (nome che usavano i Sindar per riferirsi a sé stessi nell'universo fantasy di Tolkien)